OIT steht als Abkürzung für:
 Octylisothiazolinon, chemische Verbindung
 Flughafen Ōita, IATA-Code des japanischen Flughafens
 Osaka Institute of Technology, Technische Hochschule Osaka
 Oregon Institute of Technology, Technische Hochschule in Klamath Falls, Oregon
 Organisation internationale du travail, Internationale Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen
 Organismic Integration Theory, siehe Selbstbestimmungstheorie #Mini-Theorien
 Out-of-India-Theorie, kulturwissenschaftliche Theorie
 Oxidations-Induktionszeit (Oxidation Induction Time)

Abkürzung